Проституция в Сальвадоре не запрещена национальным законодательством, но может быть запрещена постановлениями местных муниципалитетов. Муниципальные постановления могут также запрещать покупку сексуальных услуг. Связанные с этим действия, такие как содействие, поощрение или стимулирование человека к работе проституткой (сутенёрство), являются незаконными. Детская проституция также незаконна, однако владение публичным домом является законным. Специальных законов против торговли людьми нет, но любое уголовное преступление, включающее «торговлю женщинами или детьми», требует увеличения срока наказания на 30 %.

Те муниципалитеты, которые не запрещают секс-бизнес, часто создают зоны для секс-работников вдали от школ и церквей. В районе Сан-Эстебан в Сан-Сальвадоре 17 публичных домов были принудительно закрыты в августе 1998 г. за то, что они находились слишком близко к школам и церквям.

Проституция широко распространена в стране, особенно в районе «Parque Infantil» в столице Сан-Сальвадоре. После гражданской войны из-за необходимости увеличения военного присутствия в Сан-Сальвадоре число проституток удвоилось и достигло 19 000.

По оценкам ЮНЭЙДС, в 2016 году в стране было 20 385 секс-работников.

ВИЧ 
ВИЧ / СПИДом в Сальвадоре заражено менее 1 процента взрослого населения и поэтому это страна с низким уровнем распространенности ВИЧ, но вирус остается значительной угрозой для сообществ высокого риска, включая коммерческий секс и рабочих. Хотя распространенность среди секс-работников составляет 2,8 процента, в некоторых районах она достигает 16 процентов, таких как Пуэрто-де-Акахутла.

По оценкам в 2008 году, 90 процентов секс-работников не использовали презервативы с постоянными партнерами. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2016 году секс-работники использовали презервативы 73 %. Эти проблемы усугубляются S&D по отношению к ВИЧ-инфицированным людям и группам риска, что может удерживать людей от прохождения тестирования и получения адекватной поддержки, если у них есть заболевание.

Организации поддержки секс-работников, такие как Organización de Trabajadoras del Sexo и Asociación Mujeres Flor de Piedra, проводят кампании по профилактике ВИЧ и раздают презервативы. Они также оказывают поддержку секс-работникам, инфицированным вирусом.

Детская проституция 
Детская проституция — это проблема. Исследование, проведенное НПО в 1998 году, показало, что по крайней мере 44 % из примерно 1300 проституток в 3 основных кварталах красных фонарей Сан-Сальвадора были в возрасте от 13 до 18 лет. Согласно исследованию ЮНИСЕФ, опубликованному в 2000 году, среди всех проституток страны от 10 до 25 процентов видимых проституток — несовершеннолетние, и, по оценкам, 40 процентов скрытых проституток, обслуживающих клиентов из высших слоев общества, являются несовершеннолетними.

Торговля людьми 
Сальвадор является страной происхождения, транзита и назначения для женщин, мужчин и детей, ставших жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.  Особому риску подвергаются ЛГБТ, особенно трансгендеры. Некоторые мужчины, женщины и дети из соседних стран, особенно Никарагуа, Гватемалы и Гондураса, становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Торговцы людьми используют агентства по трудоустройству и социальные сети, чтобы заманить жертв обещаниями прибыльной работы; Одна организация отметила, что торговцы людьми все чаще нацеливаются на людей в регионах страны с высоким уровнем насилия и принуждают жертв и их семьи с помощью угроз насилия. Сальвадорские мужчины, женщины и дети подвергаются сексуальной торговле в Гватемале, Мексике, Белизе и США.

СМИ и государственные чиновники сообщают, что организованные преступные группы, включая транснациональные преступные организации, причастны к преступлениям, связанным с торговлей людьми. Некоторые сальвадорцы, которые нерегулярно мигрируют в США, становятся жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации по пути в страну или по прибытии в страну. Некоторые мигранты из Латинской Америки проходят транзитом через Сальвадор в Гватемалу и Северную Америку, где их эксплуатируют в целях сексуальной эксплуатации. Коррупция, особенно в судебной системе, оставалась серьёзным препятствием для усилий правоохранительных органов. В 2014 году средства массовой информации сообщили, что несколько государственных чиновников, в том числе законодатели, представители политических партий и мэр, приобрели у жертв торговли людьми услуги коммерческого секса. Тюремные охранники и должностные лица юстиции были расследованы на предмет соучастия в торговле людьми.

Управление Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми относит Сальвадор к стране второго уровня.

Примечания

Ссылки 
 U.S. Department of State — Country Reports on Human Rights Practices — 2006 — El Salvador
 New documentary covers old ground in an astute and compelling way
 Child prostitution: a growing scourge
 Asociación Mujeres Flor de Piedra
 Organización de Trabajadoras del Sexo (OTS)

Сальвадоре
Общество Сальвадора